Brachydeutera är ett släkte av tvåvingar. Brachydeutera ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenflugor
Brachydeutera